Саня — краткая форма мужского имени Александр
 «Саня» — песня белорусской группы Rockerjocker
 Саня — река в Приморском крае